Mala Vrbica (Kladovo), een plaats in de Servische gemeente Kladovo
 Mala Vrbica (Mladenovac), een plaats in de Servische gemeente Mladenovac
 Mala Vrbica (Stragari), een plaats in de Servische gemeente Stragari